Il doppio femminile del torneo di tennis Canada Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Meredith McGrath e Arantxa Sánchez Vicario che hanno battuto in finale Pam Shriver e Liz Smylie 2-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Meredith McGrath /  Arantxa Sánchez Vicario (campionesse)
 Pam Shriver /  Liz Smylie (finale)
 Lori McNeil /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (secondo turno)

 Amanda Coetzer /  Patricia Tarabini (primo turno)
 Larisa Neiland /  Gabriela Sabatini (semifinali)
 Laura Golarsa /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Debbie Graham /  Natalija Medvedjeva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1994